Hyundai Stellar – samochód osobowy produkowany przez Hyundai Motor Company w latach 1983–1992
 Stellar* – nowozelandzki zespół rockowy